Reuter kan syfta på:

 Reuter (namn) – ett efternamn och personer med namnet
 Reuter (släkt) – svensk adelsätt nummer 314
 Reuters – en nyhetsbyrå
 TT Reuter – en musikgrupp
 TT-Reuter (album) – ett musikalbum
 Reuter & Skoog – en komediserie
 8666 Reuter – en asteroid i huvudbältet